Религиозный сионизм () — направление ортодоксального модернизма, было создано в 1850 году раввином Цви Калишером, а затем в начале XX века разработано раввином Авраамом-Ицхаком Куком.

Во второй половине XX века главными идеологами движения были раввин Цви-Иехуда Кук (Израиль) и раввин Йосеф-Дов Соловейчик (США).

Ведущими представителями религиозного сионизма в Израиле в конце XX — начале XXI веков стали раввины Авраам Шапира (умер в 2007 году), Элиезер Беркович (умер в 1992 году), Мордехай Элон, Шломо Рискин, Ури Шерки, Йехуда Амиталь, Аарон Лихтенштейн, Шломо Авинер.

В Кнессете интересы религиозных сионистов представляют национально-религиозная партия МАФДАЛ, и блок Ихуд Леуми.

В русскоязычной еврейской общине принципам религиозного сионизма следует организация Маханаим во главе с раввином Зеевом Дашевским и Пинхасом Полонским, а также образовательная сеть Мидраша Ционит, созданная в 2002 году в Киеве и ведущая еврейскую просветительскую деятельность в Израиле и странах СНГ.
Также в СНГ действуют молодёжные движения, основанные на идеологии религиозного сионизма — Бней Акива и Ор Цион. В России действует центр еврейского религиозного образования Тора ми-Цион, при котором работает религиозно-сионистский колель.

См. также 

 Бней Акива — молодёжное международное религиозное сионистское движение.
 Движение «Ор Цион» — молодёжное сионистское движение, объединяющее религиозных и нерелигиозных людей, в основе идеологии которого лежит философия религиозного сионизма.

Примечания

Ссылки 
 Маханаим
 Философия религиозного сионизма, раввин А.-И. Кук
 Эволюция идеологии сионизма (19-20 вв.)
 Книга «День Независимости и День Иерусалима»
 Архив статей по теме День Независимости и День Иерусалима
 «Мидраша Ционит»: Центр еврейского сионистского образования
 Движение «Ор Цион»: В основе идеологии движения лежит философия религиозного сионизма
 Моти Карпель Книга «Закат идеологии классического сионизма и появление альтернативы „эмуни“»
  : Welcome to the home of Modern Orthodoxy

Течения в иудаизме